Bjarnarey kan syfta på följande platser:

Island 

 Bjarnarey (ö i Island, Austurland), 
 Bjarnarey, ö i Västmannaöarna,